

Cinema 

 Herb – film del 2007 scritto e diretto da Heo In-moo

Persone
Bryan Herb – personaggio televisivo e scrittore statunitense
Jon Herb – pilota automobilistico statunitense
Michael Herb – studioso statunitense
Raymond Herb – fisico nucleare statunitense

Personaggi immaginari
Herb – personaggio dell'anime e manga Ranma ½
Herb – personaggio della sitcom Due uomini e mezzo
Herb – personaggio della serie televisiva WKRP in Cincinnati

Onomastica
Herb – diminutivo del nome proprio di persona Herbert